Calabruixa o lliri de Sant Pere (Ornithogalum narbonense L.) 
 Calabruixa petita, planta classificada a la família de la família de les jacintàcies 
 Calabruixa grossa
 Calabruixa o Allium sphaerocephalon